Qorlortoq bezeichnet:
 Qorlortoq, Ort im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qorlortoq (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qorlortoq (Bucht), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qorlortoq (Fluss, Ilulissat), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qorlortoq (Fluss, Kangaatsiaq), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qorlortoq (Fluss, Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qorlortoq (Fluss, Narsaq), Fluss im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qorlortoq (Fluss, Kapisillit Kangerluat), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qorlortoq (Fluss, Nuup Kangerlua), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qorlortoq (Fluss, Qasigiannguit, nördlich), Fluss im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qorlortoq (Fluss, Qasigiannguit, südlich), Fluss im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qorlortoq (Fluss, Sisimiut), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qorlortoq (Fluss, Kangilleq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qorlortoq (Fluss, Kuussuaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qorlortoq (Fluss, Sullorsuaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland